Доминика Палета () мексичка је глумица, рођена 23. октобра 1972. године у Кракову.

Ћерка је познатог пољског виолинисте Збигнијева Палете, те сестра глумице Лудвике Палете.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1972.
Мексичке глумице
Вегетаријанци
Биографије живих особа